Kaplan kan syfta på:

 Kaplan - en person inom kyrkan.
 Kaplanturbin - en typ vattenturbin.
 1987 Kaplan - en asteroid.
 Kaplan (namn) - ett efternamn.